Лос-Серрильос () — город на юге Уругвая, на территории департамента Канелонес.

География 
Город находится в юго-западной части департамента, восточнее реки Санта-Лусия, на высоте 56 метров над уровнем моря.
Лос-Серрильос расположен на расстоянии приблизительно 10 километров к юго-западу от города Канелонес, административного центра департамента и на расстоянии 25 километров к северо-северо-западу (NNW) от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Монтевидео.

История 
Лос-Серрильос был основан 3 августа 1896 году. Был возведён в статус сельского населённого пункта (Pueblo) 5 июля 1907 года. Получил статус малого города (Villa) 23 октября 1958 года. Получил статус города (Ciudad) 20 июля 1971 года.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 2 508 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города  
 INE map of Cerrillos

Города Уругвая